Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e David Rikl che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Assente
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)
 Jonas Björkman /  Wayne Ferreira (quarti di finale)
 David Adams /  Wayne Black (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1998